Иван Пузанов:
 Пузанов, Иван Иванович (1885—1971) — русский советский зоолог и зоогеограф, доктор наук, профессор.
 Пузанов, Иван Терентьевич (1923—2007) — гвардии полковник, Герой Советского Союза.